Heming est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1920-1942), compositeur britannique

Toponyme

Héming, commune de la Moselle

Voir aussi